Николай Рубинштейн:
 Рубинштейн, Николай Григорьевич (1835—1881) — русский пианист-виртуоз, дирижёр, основатель и первый директор Московской консерватории.
 Рубинштейн, Николай Леонидович (1897—1963) — советский историк-архивист, историограф, профессор МИФЛИ, МГУ и МГИАИ.
 Рубинштейн, Николай Леонидович (1902—1953) — советский историк-международник, публицист, заместитель директора Центрального музея В.И. Ленина.